Kladare je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Pitomača, Virovitičko-podravska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 523 stanovnika te 175 obiteljskih kućanstava.

Šport 
 NK Sloga, nogometni klub

Izvori

Naselja u Virovitičko-podravskoj županiji